Prelinger ist der Familienname von:

 Elizabeth Prelinger (* 1954), US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Fritz Prelinger, österreichischer Musikwissenschaftler und Dirigent
 Kurt Prelinger (* 1931), österreichischer Verleger, Maler und Kunstmäzen

Siehe auch:
 Prelinger Archives, Filmsammlung zur amerikanischen Kulturgeschichte